Jako Hornický dům může být označen:

 Hornický dům (Sokolov)
 Hornický dům v Ostravě, dnes Elektra (kavárna)
 Hornický dům (Kladno) v Saskově ulici, postavený 1923, sídlo revírní rady horníků
 (Hornický) Lidový dům v Kladně na náměstí Svobody

Domy